Хористы, Хористки:

Фильмы
 «Хористы» — французский фильм режиссёра Кристофа Барратье, вышедший в 2004 году.
 «» — американский фильм режиссёра Франсуа Жирара, вышедший в 2014 году.
 «Хористка» — рассказ А. П. Чехова, написанный в 1886 году.
 «Хористки» — американский фильм режиссёра Фила Карлсона, вышедший в 1948 году.

См. также 

 From the Choirgirl Hotel — альбом Тори Эймос, вышедший в 1998 году